Тьемпо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тьемпо, Серхио Даниэль (род. 1972) — аргентинский пианист.
 Тьемпо, Сесар (1906—1980) — аргентинский писатель и журналист.
 Тьемпо, Эдит (1919—2011) — филиппинская поэтесса, писательница-фантаст, педагог, литературовед.